Lanzo puede referirse a:

 Lanzo d'Intelvi, localidad y municipio italiano de la provincia de Como, región de Lombardía;
 Lanzo Torinese,  localidad y comuna italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.